Максим Худяков:
 Худяков, Максим Андреевич (род. 1989) — российский игрок в пляжный волейбол.
 Худяков, Максим Сергеевич (род. 1986) — казахстанский хоккеист.